Língua crioula do Seri Lanca, Sri Lanca ou Sri Lanka, pode referir-se a:

 Língua crioula malaia do Seri Lanca
 Língua crioula portuguesa do Seri Lanca